Une trachy-andésite basaltique est une roche volcanique de composition intermédiaire entre une trachy-andésite et un basalte. Dans le diagramme compositionnel « alcalins contre silice », dit diagramme "TAS", cette dénomination occupe une position relativement centrale, intermédiaire à la fois en silice et en termes de richesse en éléments alcalins. Sur le plan de l'évolution pétrologique des magmas, elle est rattachée à la lignée des magmas alcalins, typiques des environnements géodynamiques de point chaud.

Selon le rapport d'abondance entre les principaux éléments alcalins, sodium et potassium, son appellation se décline en mugéarite si elle est à dominante sodique, ou en shoshonite si à dominante potassique.

Mugéarite 
La roche-type a été identifiée à Mugeary, sur l'île de Skye, en Écosse, en 1904.

En France métropolitaine, on la rencontre en Auvergne et dans l'esterel, en limite de la commune de Fréjus.

Cette roche a aussi été identifiée sur la planète Mars, par la mission MSL/Curiosity, comme composition pétrologique du bloc rocheux dénommé Jake Matijevic, ainsi que dans la météorite NWA 7533, sous forme d'un claste.

Notes et références 

Roche volcanique